Las siglas AIE pueden hacer referencia a:

La Agencia Internacional de la Energía.
La Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España.
Antiinflamatorio esteroide.
Agrupación de Interés Económico.
La Agencia Industrial del Estado.

Acrónimos
Siglas